Het WTA-tennistoernooi van Stuttgart (officieel Porsche Tennis Grand Prix) van 2008 vond plaats van 29 september tot en met 5 oktober 2008 in de Duitse stad Stuttgart. Het was de 31e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourt­banen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen acht speelsters uit de top-10 deel.

Titelhoudster Justine Henin had zich enkele maanden eerder teruggetrokken uit de tennissport.

De als eerste geplaatste Serena Williams werd in haar openingspartij (tweede ronde) uitgeschakeld door Li Na.

Het tweede reekshoofd, Jelena Janković uit Servië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de onge­plaatste Russin Nadja Petrova in twee sets. Janković wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Stuttgart op haar naam te schrijven. Het was haar achtste WTA-titel, de derde van 2008. Zij won op dit toernooi US$ 100.000 prijzen­geld, alsmede een Porsche 911 Carrera 4S.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigsters Květa Peschke en Rennae Stubbs bereikten de finale, maar slaagden er niet in hun titel te prolongeren.

Het ongeplaatste duo Anna-Lena Grönefeld en Patty Schnyder was via een wildcard tot het toernooi toegelaten. Door onder meer het derde reekshoofd Azarenka/Radwańska te kloppen, bereikten zij de finale. Daarin schakelden zij de titelverdedigsters uit, in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Duitse Grönefeld had daarnaast zes eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Zwitserse Schnyder vier.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Stuttgart 2008
Stuttgart